Рохтак:

 Рохтак — город в индийском штате Харьяна.
 Рохтак — округ в индийском штате Харьяна.